С. Л. против Австрии (S.L. v. Austria) — дело в Европейском суде по правам человека, которое касалось возраста согласия. Австрийский закон в соответствии со статьей 209 Уголовного кодекса Австрии предусматривает более высокий возраст согласия для мужских гомосексуальных отношений, чем для других (гетеросексуальных или женских гомосексуальных) отношений. Решение суда было вынесено 9 января 2003 г.

Предыстория 
С. Л. родился в 1981 году и заявил, что был уверен в своей гомосексуальности в 15 лет. Он жил в сельской местности, где гомосексуализм все еще является табу, и страдал от того, что не мог открыто жить с гомосексуальностью и до 18 лет не мог вступать в какие-либо полноценные сексуальные отношения со взрослым партнером, не имея боязнь подвергнуть это лицо уголовному преследованию.

Статья 209 Уголовного кодекса (в редакции, действовавшей на тот момент): «Лицо мужского пола, которое после достижения девятнадцатилетнего возраста прелюбодействует с лицом того же пола, достигшим четырнадцати лет, но не достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет".

Решение 
10 июля 2002 года - после решения Конституционного суда - парламент решил отменить статью 209 и ввел новую статью 207 b, которая предусматривает наказание за половые акты с лицом моложе шестнадцати лет, если это лицо по определенным причинам не является достаточно зрелым, чтобы понимать значение действия, и преступник пользуется этой незрелостью, или если лицо моложе шестнадцати лет находится в затруднительном положении, и преступник пользуется этой ситуацией. Эта статья применяется ко всем половым актам, независимо от того, являются ли рассматриваемые половые акты гетеросексуальными или гомосексуальными.

Суд единогласно постановил, что неравенство брачного возраста представляет собой нарушение статьи 14 в совокупности со статьей 8, а также единогласно постановил, что нет необходимости рассматривать жалобы, поданные только по статье 8.

В Суде не оспаривалось, что дело подпадает под действие статьи 8. События, последовавшие за постановлением Конституционного суда, не повлияли на статус заявителя как потерпевшего. Что касается нарушения статьи 14 в совокупности со статьей 8, Суд не нашел решающего различия между настоящим делом и делом Сазерленд против Соединенного Королевства (Sutherland v. United Kingdom).

Суд изучил, было ли объективное и разумное обоснование того, почему молодые мужчины в возрастной группе от четырнадцати до восемнадцати лет нуждались в защите от любых сексуальных отношений со взрослыми мужчинами, в то время как молодые женщины в той же возрастной группе не нуждались в такой защите от отношений со взрослыми мужчинами и женщинами. Был сделан вывод о том, что в той мере, в какой статья 209 Уголовного кодекса воплощает предвзятое отношение гетеросексуального большинства к гомосексуальному меньшинству, такое негативное отношение само по себе уже не может служить достаточным основанием для дифференцированного обращения.

Источники

Внешние ссылки 

 Суждение

Права ЛГБТ в Австрии
2003 год в Австрии
Статья 14 ЕКПЧ
Статья 8 ЕКПЧ
Страницы с непроверенными переводами
События 9 января
Январь 2003 года